«Halcyon Days» — перевидання другого студійного альбому британської поп-співачки Еллі Голдінг. Платівка вийшла 23 серпня 2013 через лейбл Polydor Records.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Еллі Голдінг
Альбоми Polydor Records